Cabo de Santa Maria heißen:
 Cabo de Santa Maria (Portugal), der südlichste Punkt Portugals
 Cabo de Santa Maria (Kap Verde), Kap auf Boa Vista, Kapverdische Inseln
 Cabo de Santa Maria (Angola), Kap in Angola
 Cape St. Mary, Cape Point, an der westafrikanischen Küste, Gambia
 Cabo Santa María (Uruguay), Kap im Südwesten von Uruguay